Националният отбор по футбол на Норвегия представляват страната в международните футболни срещи. Контролира се от Норвежкият футболен съюз.

Известни играчи 

 Ерик Торстведт
 Ейвинд Леонардсен
 Торе Андре Фло
 Уле Гюнар Сулшер
 Йон Арне Рийзе
 Хетил Рекдал
 Джон Карю
 Ян Оге Фьортофт
 Стиг Инге Бьорнебю
 Стефан Иверсен
 Ян Ивар „Мини“ Якобсен
 Андре Бергдолмо
 Рони Йонсен
 Руне Братсет
 Столе Столбакен
 Йостейн Фло
 Видар Рисет
 Ларс Бохинен
 Хенинг Бери
 Сигурд Рушфелдт
 Бент Скамелсруд
 Йоахим Льовезен

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 15 август 2015 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 2 май 2016 г.

България – Норвегия

Външни препратки 
 Официален сайт на НФА на английски език

Източници 
 Статистика на RSSSF, сайтът не работи към 31 май 2012 г.

Норвегия

Основани в Норвегия през 1908 година